

Patronyme 
  (né en 1957), personnalité politique néo-zélandaise.
 Ria Vandervis (née en 1984), actrice néo-zélandaise.